Сиддхарт Шукла (; ) — индийский  и , начинавший карьеру как .

Биография 
Родился 12 декабря 1980 года в Бомбее в семье родом из Аллахабада. Его отец был инженером-строителем и работал в Резервном банке Индии, он скончался когда Сиддхарту было 25 лет. У него также были две старшие сестры. Он получил среднее образование в школы Святого Ксавьера на юге Мумбаи, а затем под влиянием своего друга пошел учиться на дизайнера интерьера Rachna Sansad School и несколько лет работал по этой специальности.

В 2004 году Шукла принял участие в , где занял второе место.
После этого он был выбран для рекламной компании Pantaloon (сейчас ) и снялся в клипе на песню «Resham Ka Rumal» .
В следующем году он победил на конкурсе World's Best Model в Турции, став первым индийцем, а также первым азиатом среди победителей.

В 2008 году Сидхарт дебютировал на телевидении, сыграв главную роль в сериале , а в следующем году — в . Затем он появился в эпизоде ​​CID и в нескольких эпизодах , а в 2011 году исполнил ведущую роль в .
Широкую известность ему принесла роль в  (2012—2015), где он сыграл честного окружного коллектора, который поддержал свою жену после того, как у нее был неудачный детский брак.

Он принял участие в 6 сезоне танцевального шоу  (индийская версия «Танцы со звёздами»), из которого выбыл на 11-й неделе. Тем не менее он был замечен режиссёром Караном Джохаром, который предложил ему роль в кино.
Шукла появился на большом экране в романтической комедии «Невеста Хампти Шармы» (2014), где исполнил роль Ангада Беди, врача-индийца из США и жениха главной героини. Однако, несмотря на  за мужскую роль второго плана, его игра в фильме осталась практически незамеченной и не принесла ему других ролей.
В 2016 году сыграл роль в фильме «Бизнес по-казахски».

В следующем году Сиддхарт был ведущим криминальной передачи  и шоу талантов . В 2016 году он стал победителем седьмого сезона реалити-шоу .
В 2017 году актёр сыграл одну из главных ролей в сериале , однако затем он покинул проект по неизвестным причинам.

Благодаря участию в 13-м сезоне реалити-шоу  (индийская версия передачи «Большой брат») он приобрел в Индии беспрецедентную популярность. Согласно опросу, проведённому каналом , Сиддхарт был признан самым популярным участником шоу за все предыдущие 13 сезонов. Популярность Шуклы побудила создателей продлить сезон шоу на пять недель, что сделало его самым длинным сезоном Bigg Boss.

В 2020 году он снялся в трех музыкальных клипах: «Bhula Dunga» , «Dil Ko Karaar Aaya»  и  и «Shona Shona» . Он также сыграл Агастью Рао в третьем сезоне романтического веб-сериала . Последний раз актёр появился на телеэкранах в 2021 году вместе с  в передачах Bigg Boss OTT и  3.

Шукла скончался 2 сентября 2021 года в результате сердечного приступа в возрасте 40 лет.

Примечания